Лука Лабан може бити:

 Измишљени лик из позоришне представе, а касније и филма Професионалац који је осмислио Душан Ковачевић
 Лука Лабан (2004), фудбалер крушевачког Напретка

Референце